Strike (bowlen), het omverwerpen van alle tien pins in de eerste worp bij het bowlen
Strike!, een Amerikaanse tienerfilm uit 1998 met onder anderen Kirsten Dunst
Strike! (album), een muziekalbum van de groep The Baseballs
Strike Force (worstelteam), een worstelteam dat actief was in de World Wrestling Federation
Strike (muziekgroep), een danceact uit de jaren negentig van de hit U sure do
Strike (stripalbum)
Strike (televisieserie), Britse televisieserie uit 2017
<strike> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
Strike: waarschuwing of maatregel voor een uploader op YouTube